Domenico Valeri (1856-1916) – ingegnere e politico italiano
 Domenico Luigi Valeri (1701-1770) – architetto e pittore italiano